Anse du Loup – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 Anse du Loup – zatoka w Kanadzie, w prowincji Quebec.